Le championnat de Mongolie d'échecs est une compétition qui permet de désigner le meilleur joueur d'échecs de Mongolie. Il est organisé par la Fédération mongole des échecs (en ). Le premier championnat national mixte a eu lieu en 1948 et le premier championnat féminin a eu lieu en 1954.

Vainqueurs du championnat national mixte 
Bazar Khatanbaatar détient le record du plus grand nombre de championnats nationaux remportés, avec huit titres; Tsagaan Battsetseg mène chez les femmes avec sept titres.

Voici la liste des différents vainqueurs du championnat mixte de Mongolie.
{| class="sortable wikitable"
!No.
! Année !! Champion
|-
|1
| 1948 || Damdiny Namsrai
|-
|2
| 1950 || Tserendorj Tsedenjav
|-
|3
| 1951 || Idshingiin Yondon-Osor
|-
|4
| 1952 || Jürmediin Dugar
|-
|5
| 1953 || Dashiin Tserendagva
|-
|6
| 1954 || Dashiin Tserendagva
|-
|7
| 1955 || Tseveenii Jügder
|-
|8
| 1956 || Purev Tumurbator
|-
|9
| 1957 || Dashiin Tserendagva
|-
|10
| 1958 || Süren Momo
|-
|11
| 1959 || Naidan Namzhil
|-
|12
| 1961 || Gonchich Chalkhasüren
|-
|13
| 1962 || Sharav Pürevjav
|-
|14
| 1964 || Donoy Tsend
|-
|15
| 1965 || Lhamsuren Myagmarsuren
|-
|16
| 1969 || Purev Tumurbator
|-
|17
| 1972 || Tüdeviin Üitümen
|-
|18
| 1974 || Jambaldoo Lhagva
|-
|19
| 1976 || Jambaldoo Lhagva
|-
|20
| 1977 || Jambaldoo Lhagva
|-
|21
| 1978 || Tüdeviin Üitümen
|-
|22
| 1980 || Lhamsuren Myagmarsuren
|-
|23
| 1981 || Lhamsuren Myagmarsuren
|-
|24
| 1982 || Lhamsuren Myagmarsuren
|-
|25
| 1984 || Nyamaa Turbat
|-
|26
| 1985 || Purev Jigjidsüren
|-
|27
| 1986 || Tüdeviin Üitümen
|-
|28
| 1988 || Ishdagva Ganbaatar
|-
|29
| 1989 || Nyamaa Tumurhuyag
|-
|30
| 1990 || Jambaldoo Lhagva
|-
|31
| 1991 || Bazar Khatanbaatar
|-
|32
| 1992 || Jambaldoo Lhagva
|-
|33
| 1993 || Dashzeveg Sharavdorj
|-
|34
| 1994 || Bazar Khatanbaatar
|-
|35
| 1995 || Dashzeveg Sharavdorj
|-
|36
| 1996 || Cedendemberel Lhagvasüren
|-
|37
| 1997 || Jambaldoo Lhagva
|-
|38
| 1998 || Bazar Khatanbaatar
|-
|39
| 1999 || Nyamaa Tuvsanaa
|-
|40
| 2000 || Bazar Khatanbaatar
|-
|41
| 2001 || Bazar Khatanbaatar
|-
|42
| 2002 || Dashzeveg Sharavdorj
|-
|43
| 2003 || Bazar Khatanbaatar
|-
|44
| 2004 || Bazar Khatanbaatar
|-
|45
| 2005 || Bazar Khatanbaatar
|-
|46
| 2006 || Tsegmed Batchuluun
|-
|47
| 2007 || Balgan Bayarmandakh
|-
|48
| 2008 || Bayarsaikhan Gundavaa
|-
|49
| 2009 || Bayarsaikhan Gundavaa
|-
|50
| 2010 || Namkhai Battulga
|-
|51
| 2011 || Myagmarsüren Gunbayar
|-
|52
| 2012 || Bayarsaikhan Gundavaa
|-
|53
| 2013 || Bayarsaikhan Gundavaa
|-
|54
| 2014 || Tsegmed Batchuluun
|-
|55
| 2015 || Tsegmed Batchuluun
|-
|56
| 2016 || Munkhgal Gombosuren
|-
|57
| 2017 || Tsegmed Batchuluun
|-
|58
| 2018 || Bilguun Sumiya
|-
| 59 || 2019 || Agibileg Uurtsaikh
|-
|  || 2020 || 
|-
|  || 2021 || 
|-
|  || 2022 || Dambasuren Batsuren
|}

Vainqueurs du championnat national féminin 

Voici la liste des vainqueurs du championnat féminin de Mongolie.
{| class="sortable wikitable"
!No.
! Année !! Championne
|-
|1
| 1954 || Delgermörön Byambaa
|-
|2
| 1956 ||G. Ichinkhorloo
|-
|3
| 1958 || Ganginchugin Hulgana
|-
|4
| 1960 ||Delgermörön Byambaa
|-
|5
| 1962 ||Ganginchugin Hulgana
|-
|6
| 1964 ||Delgermörön Byambaa
|-
|7
| 1965 ||Delgermörön Byambaa
|-
|8
| 1968 || Sandagdorj Khandsüren
|-
|9
| 1972 ||Ganginchugin Hulgana
|-
|10
| 1974 || Purevdorj Büjinlkham
|-
|11
| 1976 ||Ganginchugin Hulgana
|-
|12
| 1977 ||Purevdorj Büjinlkham
|-
|13
| 1978 ||Ganginchugin Hulgana
|-
|14
| 1980 || Gendenjamc Bayarmaa
|-
|15
| 1981 || Shirchin Battsengel
|-
|16
| 1982 ||Ganginchugin Hulgana
|-
|17
| 1984 || Suuri Tungalag
|-
|18
| 1985 ||B. Myagmarsüren
|-
|19
| 1986 ||Suuri Tungalag
|-
|20
| 1988 || Ulziybat Gerelmaa
|-
|21
| 1989 || Tsagaan Battsetseg
|-
|22
| 1990 ||Tsagaan Battsetseg
|-
|23
| 1991 || Genden Oyuunchimeg
|-
|24
| 1992 ||Tsagaan Battsetseg
|-
|25
| 1993 || Nyamaa Tungalag
|-
|26
| 1994 ||Tsagaan Battsetseg
|-
|27
| 1995 ||Tsagaan Battsetseg
|-
|28
| 1996 ||Tsagaan Battsetseg
|-
|29
| 1997 ||Tsagaan Battsetseg
|-
|30
| 1998 ||Dovdon Majigsüren
|-
|31
| 1999 || Tüvshintugs Battsetseg
|-
|32
| 2000 ||Tüvshintugs Battsetseg
|-
|33
| 2001 || Bayanmunkh Ankhchimeg
|-
|34
| 2002 ||Bayanmunkh Ankhchimeg
|-
|35
| 2003 ||Bayanmunkh Ankhchimeg
|-
|36
| 2004 ||Tüvshintugs Battsetseg
|-
|37
| 2005 ||Bayanmunkh Ankhchimeg
|-
|38
| 2006 || Dulamsüren Yanjindulam
|-
|39
| 2007 || Sengeravdan Otgonjargal
|-
|40
| 2008 ||Dulamsüren Yanjindulam
|-
|41
| 2009 || Uuganbayar Lkhamsüren
|-
|42
| 2010 ||Uuganbayar Lkhamsüren
|-
|43
| 2011 || Tüvshintugs Batchimeg
|-
|44
| 2012 ||Dulamsüren Yanjindulam
|-
|45
| 2013 ||Uuganbayar Lkhamsüren
|-
|46
| 2014 || Bayarjargal Bayarmaa
|-
|47
| 2015 ||Bayanmunkh Ankhchimeg
|-
|48
| 2016 || Tüvshintugs Batchimeg
|-
|49
| 2017 || Uurtsaikh Uuriintuya
|-
|50
| 2018 || Batkhuyag Munguntuul
|-
| 51 || 2019 || Altantuya Boldbaatar
|-
|  || 2020 || 
|-
|  || 2021 || 
|-
|  || 2022 || 
|}

Notes et références 

Événement sportif en Mongolie
Compétition fondée en 1948
Mongolie